Малая Таёжная — река в Томской области России, левый приток Малой Юксы. Устье реки находится в 33 км от устья по левому берегу Малой Юксы. Протяжённость реки 16 км. Высота устья 92 м.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Верхнеобскому бассейновому округу, речной бассейн реки — (Верхняя) Обь до впадения Иртыша, речной подбассейн реки — Чулым, водохозяйственный участок реки — Чулым от в/п с. Зырянское до устья.

Код водного объекта — 13010400312115200021407.

Примечания 

Бассейн Чулыма (приток Оби)
Реки Асиновского района